Kozly ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kozly, Gemeinde im Okres Česká Lípa; siehe Kozly u České Lípy
Kozly, Gemeinde im Okres Louny; siehe Kozly u Loun
Kozly, Ortsteil von Tišice, Okres Mělník
Kozly, Ansiedlung in der Gemeinde Lipová u Chebu, Okres Cheb

Kózły (in etwa „Ziegendorf“) ist der sorbische Name zweier Orte in der Oberlausitz:

 in der Gemeinde Großpostwitz, siehe Cosul
 in der Gemeinde Schwepnitz, siehe Cosel (Schwepnitz)